Lichtenberg-Schule ist der Name folgender Schulen:

 Lichtenberg-Gymnasium Cuxhaven
 Lichtenbergschule Darmstadt, Gymnasium
 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule in Göttingen
 Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule (Kassel), Gymnasium